Les Frères corses, roman d'Alexandre Dumas publié en 1845.
Les Frères corses, film de George Albert Smith sorti en 1898
Les Frères corses, film français d'André Antoine sorti en 1917
 Les Frères corses, film français réalisé par Géo Kelber en 1938
Les Frères corses, film franco-italien réalisé par Anton Giulio Majano et sorti en 1961